Саба:
 Саба (Сабейское царство) — древнее государство, существовавшее на юге Аравийского полуострова.
 Саба () — грузинское мужское имя, производное от имени Савва.
 Саба́ — мешок из цельной шкуры животного (козы, лошади, овцы и других), предназначен для хранения вина, кумыса и других жидкостей.

Топонимы 
 Саба — деревня в Лужском районе Ленинградской области, расположенная на реке Саба.
 Саба — остров в Карибском море в составе Наветренных островов (архипелаг Малые Антильские острова).
 Саба — река в Ленинградской области, левый приток Луги.
 Саба — река в Японии на острове Хонсю.

Персоналии 
 Саба, Андреа — венесуэльская яхтсменка.
 Саба, Густаво (род. 1979) — парагвайский автогонщик.
 Саба, Диа (род. 1992) — израильский футболист.
 Саба, Зия Осман (1910—1957) — турецкий поэт.
 Саба, Исак (1875—1921) — норвежский саамский политический деятель, преподаватель, исследователь фольклора.
 Саба, Кристиан (род. 1978) — ганский футболист.
 Саба, Лоусон (род. 1997) — ганский футболист.
 Саба, Мигель (род. 1979) — мексиканский футболист.
 Саба, Стивен (род. 1993) — гаитянский футболист.
 Саба, Умберто (1883—1957) — итальянский поэт.
 Саба, Ямиль (род. 1975) — венесуэльский яхтсмен.
 Сабаа, Ахмад (род. 1980) — израильский футболист.

Другое 
 Саба — сура Корана.
 «Саба» — советский фильм 1929 года режиссёра М. Э. Чиаурели.

См. также 
 Сабо
 Саби